Iruya (departement), departement in Salta, Argentinië
Iruya (Salta), plaats in gelijknamig departement in Salta, Argentinië